Ez a szócikk tartalmazza a 2018-as Australian Open férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő Roger Federer volt, aki a hatodik Australian Open győzelméért, egyben 20. Grand Slam-trófeájáért indult a versenyen. A címvédés sikerült, mert a döntőben  6–2, 6–7(5), 6–3, 3–6, 6–1 arányban legyőzte a horvát Marin Čilićet.

Az első két kiemeltnek volt lehetősége arra, hogy a tornát követően a világranglista élén álljon. Roger Federer ezt csak abban az esetben érhette volna el, ha megnyeri a tornát, és Rafael Nadal nem jut a negyeddöntőbe. Federer nyert, de Nadal eljutott a negyeddöntőig, így megőrizte első helyét.

A magyar versenyzők közül Fucsovics Márton első alkalommal indulhatott az Australian Openen a  főtáblán, és alaposan túszárnyalva eddigi legjobb eredményét a 4. körig jutott, ahol Roger Federer állította meg. Piros Zsombor első felnőtt Australian Open tornáján a selejtező 2. köréig jutott.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla
A selejtező eredményei

F1